4th Division steht für:
 4th Division (Neuseeland), eine von drei Divisionen des neuseeländischen Heeres, die während des Zweiten Weltkriegs zum Zweck der Heimatverteidigung aufgestellt wurden
 4th Division, Kurzbezeichnung für eine Infanterie- und spätere Panzerdivision der British Army, siehe 4th Armoured Division (Vereinigtes Königreich)

Siehe auch:
 4. Division